Esbogårdsbron kan hänvisa till två broar:
Esbogårdsbron nr 1, Qvarnbro
Esbogårdsbron nr 2, Sågbro